est un nom propre qui peut désigner :
 La , affluent de la Volga ;
 Les deux , anciennes villes du sud de l’ancienne Babylonie.

Homonymie